Чёрные розы
 В кинематографе
 «» — немой фильм Колина Кэмпбелла (США, 1921).
 «» — фильм Поля Мартина (Германия, 1936).
 «» — фильм ужасов Джона Фазано (США, 1988).  См. также